Анна Тимофеевна Гагарина (Матвеева) (20 декабря 1903, деревня Шахматово, Гжатский уезд, Смоленская губерния, Российская империя — 12 июня 1984, Гагарин, СССР) — мать Юрия Алексеевича Гагарина, автор двух книг о сыне, организатор Мемориального Дома-музея Ю. А. Гагарина.

Биография 
Родилась 20 декабря 1903 года в деревне Шахматово, Воробьевской волости, Гжатского уезда (ныне — Гагаринский район, Смоленской области).

В семье было 14 детей, а в живых остались пять.

В 1906 году Матвеевы уехали в Петербург, прожили там до 1917 года.

Отец, Тимофей Матвеевич Матвеев (1871—1918), работал на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге, мать — Анна Егоровна Матвеева (1875—1922) прачка, зарабатывала стиркой белья.

Во время первой мировой войны отец стал инвалидом.

Училась в Путиловском училище, там учили чистописанию, русскому языку, естествознанию, закону Божьему, обучали правилам хорошего тона, домоводству, шитью и вязанию.

Старшая сестра Мария вступила в Путиловско-Юрьевский партизанский отряд санитаркой, старший брат Сергей (1899—1922) вместе с другими путиловцами записался в Красную гвардию.

После революции вернулись в деревню Шахматово, в 1922 году от сыпного тифа умер брат Сергей, через девять дней умерла мать, в 19 лет Анна осталась с двумя детьми.

В ноябре 1923 года вышла замуж за Алексея Гагарина, сына крестьянина из села Клушина недалеко от Гжатска.

Вскоре появились дети: первенец Валентин родился в 1925 году, дочь Зоя — в 1927, Юрий — в 1934, Борис — в 1936 году.

Сначала работала в поле и теплице, а затем дояркой и заведующей свинофермой.

В 1946 году переехала с семьёй в Гжатск. После смерти сына Юрия написала такие книги как «Память о сыне» и «Память сердца».

Умерла на 81-м году жизни 12 июня 1984 года в городе Гагарин Смоленской области.

Похоронена на Предтеченском кладбище в Гагарине рядом с мужем и сыновьями Борисом и Валентином, и дочкой Зоей.

Память 
В 2001 году в Гагарине возле дома, где жила Анна Тимофеевна со своей семьёй, ей был установлен памятник.

В мае 2008 года был утвержден почётный знак «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной, которым награждаются матери, родившие или усыновившие четвёртого или последующего детей.

Личная жизнь 
В 1923 году вышла замуж за Алексея Ивановича Гагарина (14 (27) марта 1902; Клушино —30 августа 1973; Гагарин) — работал пастухом, плотником, был участником и инвалидом Великой Отечественной войны; работал комендантом школы ФЗУ, столяром на заводе «Динамик»; похоронен на Предтеченском кладбище в Гагарине, прожили в браке почти 50 лет.

Дети
 Гагарин Валентин Алексеевич (30.07.1925 — 09.04.2006) — работал плотником, затем — мастером, слесарем-сборщиком Рязанского радиолампового завода, автор книги «Мой брат — Юрий»
 Зоя Алексеевна Бруевич (дев. — Гагарина) (06.06.1927 — 26.10.2004) — работала медсестрой в Гжатской больнице.
 Юрий Алексеевич Гагарин (1934—1968) — первый космонавт,
 Борис Алексеевич Гагарин (02.06.1936 −14.08.1977), работал на Гжатском радиоламповом заводе.

Внучки
 Елена Юрьевна Гагарина (род. 17 апреля 1959) — генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль», кандидат искусствоведения;
 Галина Юрьевна Гагарина (род. 7 марта 1961) — профессор, заведующая кафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета академии им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук,
 Тамара Дмитриевна Филатова — заведующая методическим отделом Музея Ю. А. Гагарина (г. Гагарин) (дочь Зои, крёстная дочь Юрия Гагарина).

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (24.12.1973 г.)
 Орден Дружбы народов (19.12.1983 г.)
 Знак Почёта
 Золотая медаль имени Ю. А. Гагарина
 медаль «Ветеран труда»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Почетный гражданин города Гагарина (1969)

Книги 
 1983, 1986 — Слово о сыне
 1986 — Память сердца

Примечания

Ссылки 
 http://smolnecropol.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=601:gagarina&catid=79:gagarin 
 http://sm.evg-rumjantsev.ru/dr/gagarina.htm 
Видео
 
 
 

Семья Юрия Гагарина
Доярки
Мемуаристы СССР
Почётные граждане Гагарина
Похороненные в Гагарине